La saison 2022-2023 de l'Espérance sportive de Tunis est la  consécutive du club dans l'élite qui permet au club de disputer la Ligue I ainsi que la coupe de Tunisie. Le club joue aussi sa  Ligue des champions de la CAF en commençant par le premier tour en 2022.

Transferts

Mercato d'été

Mercato d'hiver

Effectif professionnel

Notes et références 

2022
Tunis
Football en Tunisie en 2022
Sport en Tunisie en 2023